Crosby peut désigner :

Patronyme

 Alfred W. Crosby (1931-2018), historien américain ;
 Bing Crosby (1901-1977), chanteur, acteur et producteur américain ;
 Bob Crosby (1913-1993), chef d'orchestre et chanteur de jazz américain, frère de Bing Crosby.
 Bobby Crosby (né en 1980), joueur de baseball américain ;
 B.J. Crosby (1952-2015), chanteuse et actrice américaine ;
 Caresse Crosby (1891-1970), éditorialiste et femme de lettres américaine ;
 Casey Crosby (né en 1988), joueur américain de baseball ;
 Cathy Lee Crosby (née en 1944), actrice et productrice américaine ;
 Cyrus Richard Crosby (1879-1937), arachnologiste américain
 David Crosby (1941-2023), guitariste, chanteur et compositeur américain ;
 Denise Crosby (née en 1957), actrice et productrice américaine ;
 Devon Crosby-Helms (née en 1982), coureuse d'ultrafond américaine ;
Fanny Crosby (1820-1915), missionnaire évangélique américaine ;
 Floyd Crosby (1899-1985), photographe de cinéma américain ;
 Gary Crosby (1933-1995), acteur américain ;
 Harry Crosby (1898-1929), banquier américain ;
 Harry Crosby (1958-), acteur et homme d'affaires américain ;
 Israel Crosby (1919-1962), contrebassiste américain de jazz ;
 John Crosby (1912-1991), journaliste et écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Mary Crosby (née en 1959), actrice américaine ;
 Maxx Crosby (né en 1997), joueur américain de football américain ;
 Philip B. Crosby (1926-2001), auteur et contributeur aux théories managériales et de la gestion de la qualité ;
 Ralph D. Crosby Jr. (né en 1947), homme d'affaires américain ;
 Robert B. Crosby (1911-2000), homme politique américain ;
 Sidney Crosby (né en 1987), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Wade Crosby (1905-1975), acteur américain ;
Variante
 John Crosbie (né en 1931), homme politique canadien ;

Toponyme

Le comté de Crosby, comté situé dans le nord-ouest de l'État du Texas aux États-Unis ;
 Crosby, siège du comté de Divide, Dakota du Nord, aux États-Unis ;
 Crosby, ville du Minnesota ;
 Crosby, ville du Mississippi ;
 Crosby, ville du Texas.

Crosby, ville de Merseyside.
 Crosby, ancienne circonscription électorale tirant son nom de la ville de Crosby.

Divers
 Crosby, Stills, Nash and Young, groupe de rock américain.